Манинг има више значења:
 Манинг (Северна Дакота)
 Манинг (Ајова)
 Манинг (Јужна Каролина)